Santolina puede referirse a:

 el nombre del género botánico Santolina; o
 e nombre común de la planta Artemisia vulgaris.